Kitić ist der Familienname folgender Personen:

 Mile Kitić (* 1952), bosnisch-serbischer Turbo-Folk-Sänger
 Svetlana Dašić-Kitić (* 1960), bosnische Handballspielerin